Klefeker ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Klefeker (1760–1825), deutscher lutherischer Geistlicher und Schriftsteller
 Johann Klefeker (1698–1775), deutscher Jurist und Hamburger Senatssyndicus
 Johann Conrad Klefeker (1710–1771), Hamburger Pastor
 Johann Daniel Klefeker (1733–1806), Hamburger Senator, Sohn von Matthias Klefeker
 Johann Matthias Klefeker (1743–1782), Hamburger Pastor, Sohn von Johann Conrad Klefeker
 Matthias Klefeker (1697–1771), Hamburger Oberalter
 Siegfried Klefeker (1870–nach 1940), Bibliothekar, Direktor der Heeresbücherei Berlin